Пара Лиза Реймонд / Саманта Стосур — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — дуэт Кончита Мартинес / Вирхиния Руано Паскуаль — не защищали свой титул, но Вирхиния принимала участие в турнире (в паре с американкой Меганн Шонесси) и дошла до финала.

Посев 
Четыре первые сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Титул)
  Вирхиния Руано Паскуаль /  Меганн Шонесси (Финал)
  Лизель Хубер /  Квета Пешке (Четвертьфинал)
  Корина Морариу /  Ренне Стаббс ''(Второй раунд)

<ol start="5">
 Синобу Асагоэ /  Катарина Среботник ''(Полуфинал)
 Анна-Лена Грёнефельд /  Надежда Петрова ''(Полуфинал, отказ)
 Мейлен Ту /  Вера Звонарёва ''(Второй раунд, отказ)
 Лурдес Домингес Лино /  Мария Венто-Кабчи ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Family Circle Cup 2006